Айнтап () — село в Араратской области Армении. Находится к югу от Еревана и является его пригородом. В 1 км на северо-запад находится ж/д станция Норагавит.

Население

Примечания